Манай:

 Манай — река в Тюменской и Курганской областях.
 Манай — прежнее название села Заречье в Белогорском районе Крыма.
 Манай — прежнее название села Малютка в Раздольненском районе Крыма